Дьяковцы — украинский топоним:

 Дьяковцы — село в Литинском районе Винницкой области Украины.
 Дьяковцы — село в Герцаевском районе Черновицкой области Украины.

См. также 
 Дьяковская культура